Molekulska formula -{C7H14O6}- se može odnositi na:

 Bornezitol
 Metilglukozid
 Ononitol
 Pinitol
 Kvibrahitol